A Twilight Zone az alábbiakat jelentheti:

Twilight Zone, 1959-ben indult amerikai tévéfilmsorozat
Twilight Zone: The Movie, Steven Spielberg rendezte 1985-ös mozifilm
Twilight Zone, a brit Iron Maiden heavy metal együttes 1981-es dala
Twilight Zone, a holland Golden Earring hard rock együttes 1982-es dala
Twilight Zone, a holland 2 Unlimited dance-együttes 1992-es dala